Kisaichi bezeichnet:
 einen anderen Namen für das Lehen Kisai (Han)

Kisaichi ist der Familienname folgender Personen:
 Atsushi Kisaichi, Synchronsprecher